Vauville (Calvados)
 Vauville (Manche)